Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Nancy Gunter (semifinali)

 Françoise Dürr (secondo turno)
 Rosie Casals (semifinali)
 Wendy Overton (primo turno)
 Marcie Louie (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1976